A'dia Mathies – ex cestista statunitense
 Archibald Mathies – militare e aviatore statunitense
 Lukas Mathies – snowboarder austriaco
 Monika Wulf-Mathies – sindacalista e politica tedesca
 Paul Mathies – calciatore tedesco